Ишме-Даган (Ish-me-Da-gan; букв. «Услышал Даган») — имя нескольких правителей Древней Месопотамии:
 Ишме-Даган — царь Мари (ок. 2199—2154 до н. э.)
 Ишме-Даган — царь Исина, царь Шумера и Аккада (ок. 1955—1935 до н. э.)
 Ишме-Даган I — царь Ашшура (ок. 1797—1757 до н. э.)
 Ишме-Даган II — царь Ашшура (ок. 1579—1562 до н. э.)